RFID o Radio Frequency IDentification (en español: identificación por radiofrecuencia) puede estar referido a:

 RFID, sistema de almacenamiento y recuperación de datos en forma remota.

 Etiqueta RFID, forma de empaquetado más común y habitual de los dispositivos RFID.

 Middleware RFID, forma diferente de enfocar el clásico middleware.